Konstancin-Jeziorna (plaats), plaats in Polen
 Konstancin-Jeziorna (gemeente), gemeente in Polen